John Marshall – amerykański gitarzysta
 John Marshall – amerykański lekkoatleta
 John Marshall – amerykański prawnik i polityk
 John Marshall – angielski perkusista
 John Marshall – angielski żeglarz
 John Marshall – australijski pływak
 John Marshall – angielski archeolog